«Грибной дождь» — советская кинодрама 1982 года.

Сюжет 
После дождя работники типографии ранним субботним утром, большим коллективом, на служебном транспорте выезжают в лес за грибами. Собираясь назад, они недосчитываются одной  пожилой пассажирки. Поискав её немного и предположив, что та уехала раньше домой на попутной машине, все единогласным решением возвращаются в город. А пожилая женщина осталась в лесу, так как ей стало плохо…

Вернувшись в город работники продолжили заниматься своими делами: спортсменка Рая толкала ядро на стадионе, Надя встретилась с любовником. Только Полина Викентьевна вспомнила о пожилой женщине и позвонила председателю фабкома. Михал Михалыч встречается с работниками типографии, которые были в этот день в лесу, и пытается восстановить картину произошедшего. По странному стечению обстоятельств никто не помнит, как зовут пенсионерку и где она работала. До позднего вечера Михал Михалыч с коллегами из фабкома обходит квартиры, где, предположительно, живёт пожилая женщина.

На следующий день с помощью участкового устанавливают место жительства старушки и её фамилию — Вера Матвеевна Пушкарёва. Михал Михалыч обращается ко всем работникам типографии с просьбой помочь в поисках пропавшего человека. Директор Виталий Павлович предлагает взять дополнительных людей со стройки для поисков Веры Матвеевны. Поиски в лесу безуспешно продолжаются дотемна.

Случайным образом на дороге встретилась машина зам. директора и карета скорой помощи. Водитель скорой помощи попросил показать дорогу и сказал, что они везут из больницы одну «загулявшую старушку». Это оказалась Вера Матвеевна.

В главных ролях 
Владимир Заманский — Михал Михалыч Воробьёв, председатель фабкома
Татьяна Кравченко — Надя Поливанова
Эрнст Романов — Олег Григорьевич Машинцев, инженер
Екатерина Васильева — Рая Лапикова, наборщица, спортсменка.

В ролях 
Римма Быкова — Полина Викентьевна
Владимир Гостюхин — любовник Нади Поливановой
Борис Иванов — Андрей Антонович, заместитель директора
Елена Драпеко — Зоя Ивановна Волошина
Георгий Дрозд — Виталий Павлович, исполняющий обязанности директора
Александр Потапов — Вася Бусыгин, шофёр автобуса
Олег Корчиков — муж Зои Волошиной
Алексей Жарков — Коля Проклов
Любовь Малиновская — Вера Матвеевна Пушкарёва, пенсионерка
Алексей Ванин — печатник типографии
Соня Джишкариани — Соня, дочка Проклова.
Георгий Штиль — тренер Раи
Эльвира Колотухина — наборщица,

В эпизодах 
Наталья Боровкова, Игорь Эрельт, Н. Котельников, Наталья Скворцова, А. Поляков, А. Завадская, Л. Джишкариани, Виктор Шапранов, В. Картошкин, Павел Гамбарян, Надя Милютенко.

Съёмочная группа 
Автор сценария — Анатолий Соснин
Режиссёр-постановщик — Николай Кошелев
Оператор-постановщик — Алексей Гамбарян
Художник-постановщик — Георгий Кропачёв
Композитор — Игорь Цветков
Звукооператор — Г. Беленький
Редактор — А. Бессмертный
Оркестр Ленинградского Малого театра оперы и балета
Дирижёр — Ю. Богданов
Режиссёр — Илья Милютенко
Операторы: В. Масеев, В. Сидорин
Монтаж — Л. Семёновой
Грим — О. Теловой
Костюмы — Л. Мошкиной
Ассистенты:
режиссёра — Н. Захарова, В. Михайлов
оператора — Ю. Орлюков
Декоратор — В. Иванов
Административная группа: М. Бочевер, Е. Решетников, В. Ласкарёв
Директор картины — И. Каракоз.

Факты 
В фильме прозвучала песня Булата Окуджавы «Старинная солдатская песня».
Фильм снимался в городе Могилев (Беларусь) и окрестностях.

Ссылки 

Фильмы-драмы СССР
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы СССР 1982 года